Креэ́н (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Планкоэт. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22049.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к западу от Парижа, в 65 км северо-западнее Ренна, в 45 км к востоку от Сен-Бриё.

Вдоль западной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 639 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 908 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 623 были экономически активными, 285 — неактивными (показатель активности — 68,6 %, в 1999 году было 66,2 %). Из 623 активных работали 571 человек (308 мужчин и 263 женщины), безработных было 52 (20 мужчин и 32 женщины). Среди 285 неактивных 78 человек были учениками или студентами, 105 — пенсионерами, 102 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины  (XIV век). Исторический памятник с 1951 года
 Руины замка Туш-а-ла-Ваш (XV век). Исторический памятник с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор